Bacon je příjmení více osob:

 Alice Bacon (1858–1918) – americká učitelka a japanoložka
 Edward Denny Bacon (1860–1938) – britský filatelista
 Francis Bacon (1561–1626) – anglický filozof
 Francis Bacon (malíř) (1909–1992) – irský figurální malíř
 Henry Bacon (1866–1924) – americký architekt
 Charles Bacon (1885–1968) – americký atlet
 Jean Bacon – francouzský novinář a historik
 Jehuda Bacon (* 1929) – izraelský sochař
 John Bacon (1740–1799) – britský sochař
 Kevin Bacon (* 1958) – americký herec
 Lloyd Bacon (1890–1955) – americký režisér
 Max Bacon – britský rockový zpěvák
 Paul Bacon (1907–1999) – francouzský politik
 Roger Bacon (1214–1294) – anglický filozof a alchymista

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení